Barcarena (Pará) - cidade no estado do Pará, Brasil
 Barcarena (Oeiras) - freguesia no concelho de Oeiras, Portugal
 Ribeira de Barcarena - uma ribeira nos concelhos de Sintra e Oeiras, Portugal, que desagua no estuário do rio Tejo

Desambiguações de topônimos